Edmund Tudor (* 21. Februar 1499 im Palast von Greenwich; † 19. Juni 1500 in Hatfield) war der dritte Sohn des englischen Königs Heinrich VII. und der Elisabeth von York. Er wurde am 24. Februar in der Grey Friar's Church getauft und nach seinem Großvater Edmund Tudor, 1. Earl of Richmond, benannt. Edmund erhielt den Titel Duke of Somerset, wurde aber nie offiziell in einer Zeremonie dazu erhoben.

Er lebte zusammen mit seinen älteren Geschwistern Henry, dem späteren König Heinrich VIII., Margaret und Mary größtenteils im Eltham Palace, wo sich die königliche Kinderstube befand. Im Sommer 1499, als Edmund wenige Monate alt war, besuchte der berühmte Humanist Erasmus von Rotterdam dort die königlichen Kinder. Über seinen Empfang schrieb der Gelehrte: „In der Mitte stand Heinrich, neun Jahre alt ... Zu seiner Rechten war Margaret, etwa elf Jahre alt ... Zu seiner linken spielte Mary, ein Kind von vier Jahren. Edmund war ein Baby in den Armen seiner Amme“. Diese Amme war Alice Skern, die zuvor schon seine Schwester Mary gestillt hatte.

Edmund starb aus unbekannten Gründen bereits als Einjähriger, während seine Eltern sich für Verhandlungen im englisch besetzten Calais aufhielten, und wurde in Westminster Abbey beigesetzt. Den Trauerzug für ihn leitete Edward Stafford, 3. Duke of Buckingham.

Ahnentafel 
Ahnentafel Edmund Tudors

Weblinks

Einzelnachweise 

Prinz (England)
Familienmitglied des Hauses Tudor
Tudor, Edmund
Engländer
Kind
Geboren 1499
Gestorben 1500
Mann